Steube ist der Familienname folgender Personen:
 Anita Steube (1939–2021), deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Johann Kaspar Steube (1747–1795), deutscher Schuhmacher, Soldat, Sprachlehrer und Schriftsteller

 Wolfgang Steube (* 1953), deutscher Sozialwissenschaftler
 Greg Steube (* 1978), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Steuben